Яаскеляйнен () — финская фамилия. Произошла от названия районного центра Jääski (ныне — Лесогорский) на Карельском перешейке, буквально означает «житель Яаски»). Известные носители:

 Амвросий (Яаскеляйнен) (в миру Ристо Тапани Яаскеляйнен; род. 1945) — православный епископ, управляющий Хельсинкской митрополией Православной церкви Финляндии.
 Яаскелайнен, Паси Илмари (род. 1966) — финский писатель-фантаст, лауреат премий
 Яаскеляйнен, Юсси (род. 1975) — финский футболист.

Примечания